Ichiro Miyata es un personaje ficticio del anime y manga hajime no ippo, es un boxeador peso pluma del gimnasio de boxeo kawahara y el actual Campeón de peso pluma de la OPBF.

Acerca de Miyata 
Miyata Ichiro es considerado un prodigio del boxeo por sus increíbles reflejos y gran velocidad. Después de perder en una práctica contra ippo, se trasladó al Gimnasio de boxeo Kawahara con la esperanza de enfrentarse de nuevo con ippo, pero en el ring del boxeo profesional. Actúa un poco insensible, ya que de joven, fue testigo de la derrota de su padre a manos de un boxeador llamado Racoon Niño en el Campeonato OPBF, y ahora él está tratando de probar que el estilo de boxeo de su padre es el correcto.

Como Mamoru Takamura, Miyata a menudo tiene problemas con el control del peso. Además como posiblemente consecuencia de esto, es muy susceptible a los golpes cuerpo. La razón principal de esto es que la constitución de cuerpo de Miyata es mucho más adecuada para el Jr. Ligero, y Miyata se somete a un entrenamiento brutal para mantenerse en los límites de peso de la división pluma.

Enlaces externos 

 Página oficial hajime no ippo (inglés)

Personajes de Hajime no Ippo
Personajes de manga y anime
Personajes masculinos en anime y manga